Evelyn puede referirse a:
Evelyn (película)
Evelyn (nombre)

Personas
Evelyn Waugh, novelista británico. 
Evelyn Matthei, académica y política chilena.
Evelyn Lear, soprano estadounidense.
Evelyn Glennie, percusionista escocesa.
Evelyn García, ciclista salvadoreña.
Evelyn De Morgan, pintora inglesa prerrafaelista.
Evelyn Stevens, ciclista profesional estadounidense. 
Evelyn Ashford, atleta estadounidense. 
Evelyn Hooker, psicóloga estadounidense.
Evelyn Fox Keller, física, autora y feminista norteamericana.  
Evelyn López, futbolista mexicana. 
Evelyn Künneke, cantante, bailarina y actriz alemana.
Evelyn Cavendish, noble de Reino Unido.
Evelyn Rodríguez, deportista guatemalteca.
Evelyn Livingston Billings, doctora australiana. 
Evelyn Matías, deportista puertorriqueña.
Evelyn Baring, estadista, diplomático y administrador colonial británico. 
John Evelyn, escritor y jardinero inglés. 
Evelyn King, cantante norteamericana. 
Evelyn Brent, actriz cinematográfica y teatral estadounidense.
Evelyn Campos, cantante peruana.
Evelyn Herrera, cantante y compositora estadounidense. 
Evelyn Nesbit, actriz, modelo artística y corista estadounidense.
Evelyn Laye, actriz británica.
Evelyn Nieto, cantante, conductora y actriz mexicana.
Evelyn Ankers, actriz británica nacida en Chile. 
Evelyn Williamson, deportista neozelandesa. 
Evelyn Booth, botánica irlandesa.
Evelyn Frechette, cantante, camarera, convicta y niñera estadounidense. 
Deborah Evelyn, actriz brasileña.
Evelyn Ugalde, periodista, escritora, editora y promotora cultural de Costa Rica. 
Evelyn Einstein, trabajadora social estadounidense.
Jorge Pérez Evelyn, actor trans argentino.

Otros
Evelyn Evelyn, dúo musical. 
Eve-Evelyn, canción del grupo chileno Los Prisioneros. 
(503) Evelyn, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.
Rosa 'Evelyn', cultivar de rosa.
Evelyn MacGuire, personaje ficticio de la serie de televisión Home and Away. 
Evelyn Harper, personaje de la serie de televisión Two and a Half Men.